Cornești (Cluj), een gemeente in het Roemeense district Cluj
 Cornești (Dâmbovița), een gemeente in het Roemeense district Dâmbovița
 Cornești (Moldavië), een stad in de republiek Moldavië
 Cornești (Mureș), een plaats in de gemeente Adămuș in het Roemeense district Mureș